Le sigle E251 peut désigner :
 E251, numéro E du nitrate de sodium, un additif alimentaire ;
 Route européenne 251, reliant Sassnitz à Berlin en Allemagne.